

Codici 
 wut – codice ISO 639-3 della lingua wutug

Film 
 Wut – film televisivo del 2006 diretto da Züli Aladag